Termin FEMA ima više značenja.

 N-acetilmuramoil-L-alanil-D-glutamil-L-lizil-(N6-glicil)-D-alanil-D-alanin-difosfoundekaprenil-N-acetilglukozamin:glicin gliciltransferaza, enzim
 Jefimija (ime)